Села:
 Рози Люксембург — колишня назва села Гречані Поди (Дніпропетровська область, Широківський район)
 Рози Люксембург — колишня назва села Нове Шахове (Донецька область, Добропільський район)
 Рози Люксембург — колишня назва села Олександрівське (Донецька область, Новоазовський район)
 Рози Люксембург — колишня назва села Херсонське (Херсонська область, Генічеський район)